Prousalis ist der Familienname folgender Personen:

 Athinodoros Prousalis (1926–2012), griechischer Schauspieler
 Konstantinos Prousalis (* 1980), griechischer Volleyballspieler